Ostrov prince Waleského může být:

 ostrov prince Waleského (Aljaška) – ostrov u Aljašky
 ostrov prince Waleského (Nunavut) – ostrov Kanadského arktického souostroví
 ostrov prince Waleského (Queensland) – ostrov v Austrálii
 Penang – ostrov v Malajsii